Wawern kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Wawern, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 
 Wawern, Bitburg-Prüm – kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz,